Gigantic è un singolo della band statunitense Pixies pubblicato nel 1988.
È l'unico singolo estratto dall'album Surfer Rosa dello stesso anno, nonché il primo singolo in assoluto del gruppo.

Il brano, cantato dalla bassista Kim Deal, è stato scritto dalla stessa insieme al cantante e chitarrista del gruppo, Frank Black.

Gigantic fu appositamente registrata nuovamente per la pubblicazione del singolo. La versione sull'album dura circa mezzo minuto in più.

A inizio 2014 la canzone è stata usata nella campagna pubblicitaria di Apple per l'iPhone 5s.

Tracce

Note

Voci correlate
 Pixies
 Surfer Rosa

Collegamenti esterni
  Gigantic sul sito ufficiale dei Pixies